Exweiler kann sich beziehen auf:

 Thalexweiler
 Urexweiler (Exweiler bei St. Wendel); heute Teil von Marpingen